Horvátország
Pasjak falu Matulji községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Koszovó
Pasjak falu Gnjilane községben, a Kosovo-pomaravai körzetben

 Szerbia
Pasjak falu Kruševac községben, a Rasinai körzetben